Marc Bolland (bestuurder) (1959), Nederlands bestuurder
 Marc Bolland (politicus) (1963), Belgisch politicus voor de Parti Socialiste